Potential bezeichnet:
 die Fähigkeit eines Menschen etwas zu leisten, siehe Leistungspotenzial (Psychologie)
 eine Methode zur Bestimmung der amortisierte Zeit- und Speicherkomplexität von Datenstrukturen, siehe Potentialfunktionmethode
 den Modus eines Verbs für ein mögliches Geschehen, siehe Potentialis

Physik:
 ein Skalarfeld im Zusammenhang mit konservativen Kräften, siehe Potential (Physik)
 das mit einem statischen elektrischen Feld verbundene Skalarfeld, siehe Elektrisches Potential
 das mit einem magnetischen Feld verbundene Vektorfeld, siehe magnetisches Vektorpotential
 das mit der Gravitation verbundene Skalarfeld, siehe Gravitationspotential
 ein mit einer Strömung verbundenes Skalarfeld, siehe Geschwindigkeitspotential 
 ein mit einer Zustandsvariable verbundene thermodynamische Größe, siehe Thermodynamisches Potential

Chemie:
 eine thermodynamische Größe, die die Richtung einer chemischen Reaktion bestimmt, siehe Chemisches Potential
 das chemische Potential eines geladenen Ions in einem elektrischen Feld, siehe Elektrochemisches Potential
 die Spannung, die eine stromlose Elektrode gegenüber einer Referenz annimmt, siehe Elektrodenpotential

Biologie:
 eine elektrische Größe an der Membran lebender Zellen, siehe Membranpotential
 das Membranpotential einer Zelle im Ruhezustand, siehe Ruhepotential
 die Abweichung des Membranpotentials einer Zelle vom Ruhezustand, siehe Aktionspotential

Mathematik:
 eine Funktion, die eine Lösung der Poisson-Gleichung ist, siehe Potentialfunktion
 ein Skalarfeld, dessen Gradient ein Vektorfeld liefert, siehe Skalarpotential
 ein Vektorfeld, dessen Rotation ein Vektorfeld liefert, siehe Vektorpotential
 eine Funktion auf den Knoten eines Graphen, siehe Kürzester Pfad#Knotenpotentiale 
 eine Funktion auf der Menge aller Strategien eines Spiels, siehe Potenzial (Spieltheorie)

Wirtschaftswissenschaft:
 eine Voraussetzung zur Produktion von Waren, siehe Potentialfaktor
 die Produktion, die bei Vollauslastung aller Produktionsfaktoren möglich wäre, siehe Produktionspotenzial

Siehe auch:
 Potentialsteuerung
 Akt und Potenz beschreibt in der Philosophie das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und (noch) nicht realisierter Möglichkeit